Całunnik i Guisel () – opowiadanie s-f Rogera Zelazny’ego, osadzone w świecie Amberu.

Przedstawia historię po zakończeniu Księcia Chaosu. Narratorem jest Merlin, syn Corwina.

W Polsce opowiadanie to ukazało się 25 maja 2017 roku w miesięczniku „Nowa Fantastyka” w tłumaczeniu Piotra W. Cholewy.

Fabuła 
Opowiadanie to jest jakby ścisłą kontynuacją powieści Księcia Chaosu. Podejmuje historię Merlina w momencie zakończenia powieści. Udał się on do jednego z domów gościnnych swojego brata Mandora, mając nadzieję na dobrze przespaną noc. Zamiast tego budzi się kochając się z kobietą, której w pierwszej chwili nie poznaje. Jest to Rhanda – jego pierwsza miłość z dziecięcych lat. Należy ona do rodziny Skrywców zamieszkujących świat po drugiej stronie luster.

Nieznany wcześniej osobnik trafił przypadkiem do tego świata. Znalazł i wypuścił guisela – stworzenie z mitów, wytępione w świecie luster. Ich rodzaj niemal zgładził rasę Skrywców. Według podań nikt nigdy nie pokonał guisela przy pomocy miecza ani czystą magią. Potrafią one absorbować czary i strumienie mocy. Mogą też wciąż żyć mimo dużych ran.

Merlin wzywa do pomocy Kergmę – żywe równanie, która/który/które sugeruje użycie miecza Migbłystalnego oraz spikarda. Guisel ostatecznie zostaje pokonany, a Merlin tworzy nowego guisela, którego wysyła na poszukiwanie ukrywającego się przeciwnika.

Przypisy 

Utwory z cyklu Kroniki Amberu
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1995